Аржан — фамилия и топоним:

 Аржан — наиболее ранний известный археологам курган с захоронением раннескифского времени.
 Аржан (озеро) — биосферный заповедник в Иране.
 Аржан — река на Алтае.
 Аржан, Жан-Батист (1704—1771) — французский писатель-романист и философ, деятель Просвещения.

См. также 
 
 
 Аржан-Суу
 Горячий ключ (Абаканский Аржан)